Collor é um apelido de família da onomástica da língua alemã (originalmente Köhler ou Koehler). No Brasil representa uma conhecida família política com origem no estado do Rio Grande do Sul.

 Lindolfo Leopoldo Boekel Collor - ministro do Trabalho de Getúlio Vargas (avô de Fernando e Pedro Collor).
 Fernando Collor de Mello - ex-prefeito de Maceió, ex-governador de Alagoas, ex-presidente do Brasil e, atualmente, senador.
 Pedro Collor de Mello - empresário e irmão de Fernando Collor.
 Rosane Collor - ex-primeira-dama do Brasil.
 Teresa Collor - secretária de estado em Alagoas (esposa de Pedro Collor).

Desambiguação
Famílias políticas do Brasil